Los Pocitos kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Los Pocitos, Jalisco, 
 Los Pocitos, Simojovel, 
 Los Pocitos, Veracruz, Xico, 
 Los Pocitos, Delstaten Mexiko, Tenango del Valle, 
 Los Pocitos, Bella Vista, 
 Los Pocitos, San Luis Potosí, 

Robotskapade Mexikoförgreningar